Murawjow (russisch , (Murawjew), nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Murawjow (1792–1863), russischer Stabsoffizier und Politiker
 Andrei Nikolajewitsch Murawjow (1806–1874), russischer Kirchenhistoriker, geistlicher Schriftsteller und Reisender
 Daniil Maximowitsch Murawjew-Isotow (* 2008), russischer Schauspieler
 Dmitri Murawjow (* 1979), kasachischer Radrennfahrer
 Matwei Iwanowitsch Murawjow (1784–1836), russischer Marineoffizier und Forschungsreisender

 Nikita Michailowitsch Murawjow (1796–1843), russischer Dekabrist

 Sergei Iwanowitsch Murawjow-Apostol (1795–1826), Führer des Nordbundes im Dekabristenaufstand
 Wjatscheslaw Murawjow (* 1982), kasachischer Sprinter 
 Wladimir Murawjow (* 1959), sowjetischer Sprinter und Olympiasieger

Siehe auch:
 Murawjowa